Linköpings HC je hokejaški klub iz Linköpinga u Švedskoj. 

Igra u 1. ligi (Elitserienu) od sezone 1999/2000., a ponovno je u 1. ligi u 2001/2002. sve do danas (veljača 2006.). 
Domaće sklizalište: Saab Arena

Vanjska poveznica 
 Službene stranice (na švedskom)

Švedski klubovi hokeja na ledu